Гваліор — багатозначний топонім.

 Гваліор — місто в Індії.
 Гваліор (князівство) — індійське князівство.
 Гваліор (округ) — округ в штаті Мадхья-Прадеш.
 Форт Гваліор — фортеця у міста Гваліор.